Ласер — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Ласер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ласер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Ласер — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.